Грдина () — чеське прізвище.

Відомі носії 

 Їржі Грдіна (. 1958) — чеський хокеїст.
 Ян Грдина (. 1976) — чеський хокеїст.
 Ліза Грдина (. 1989) — німецька актриса.

Див. також 
 Грдина Юрій В'ячеславович (1901-1967) — радянський учений-металознавець
 Грдина Ярослав Іванович (1871-1931) — російський і радянський вчений-механік